Михаил Семёнович Уваров:
 Уваров, Михаил Семёнович (1856—1927) — санитарный врач, доктор медицины.
 Уваров, Михаил Семёнович (1955—2013) — советский и российский философ, профессор Санкт-Петербургского университета.